Scottish Open 2021 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Rozegrany został w dniach 6–12 grudnia 2021 roku w Venue Cymru w Llandudno (Walia).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 3: 7 500 £
Runda 2: 4 000 £
Runda 1: 3 000 £

Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 140  Fergal O’Brien
 139, 125  John Higgins
 135  Martin O’Donnell
 133, 118  Jimmy Robertson
 131  Jamie Jones
 131  Ronnie O’Sullivan
 130, 130, 113, 106  David Gilbert
 128, 115  Liang Wenbo
 127, 104  Luca Brecel
 127  Pang Junxu
 125  Gary Wilson
 120  Ryan Day
 117  Jordan Brown

 117  Xiao Guodong
 116, 107, 105  Mark Selby
 116  Li Hang
 113, 110  Anthony McGill
 113, 109, 105, 104  Judd Trump
 111  Zhao Jianbo
 108  Sam Craigie
 107  Akani Songsermsawad
 107  Steven Hallworth
 104  Lei Peifan
 103  Hossein Vafaei
 101  Matthew Selt
 101  Scott Donaldson

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 24–29 września w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 5, 12, 16, 17, 21, 28, 32, 33, 37, 44, 48, 49, 50, 53, 60, 62 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 147, 108  Xiao Guodong
 135, 100  Mark Selby
 133, 100  Michael Judge
 133  Fan Zhengyi
 132  Jack Lisowski
 132  Ronnie O’Sullivan
 131, 113  David Gilbert
 130, 107  Kyren Wilson
 130  Robbie Williams
 130  Shaun Murphy
 126  Jackson Page
 125  Michael Georgiou
 121  Ricky Walden
 118, 115  Noppon Saengkham
 116  Kurt Maflin

 116  Oliver Lines
 115  Tom Ford
 114  Elliot Slessor
 112  Zhang Anda
 109  Chang Bingyu
 109  Thepchaiya Un-Nooh
 107  Mark Allen
 107  Stephen Maguire
 105  Si Jiahui
 104  Martin Gould
 103  Jak Jones
 102  David Lilley
 102  Michael Holt
 100  Judd Trump
 100  Mitchell Mann

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Scottish Open 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Scottish Open
2021 w Wielkiej Brytanii
Snooker w Walii
2021 w snookerze
2021 w Walii
Llandudno